Разъезд 58 км — железнодорожный разъезд в 2 км от села Архиповка Оренбургской области.

Разъезд был открыт в 1960-е годы (точная дата неизвестна) при строительстве участка железной дороги от станции Кумертау Куйбышевской железной дороги до станции Сакмарская Южно-Уральской железной дороги

Свидетельства очевидцев 
Петров К. А. (имя изменено), в то время электромеханик СЦБ Оренбургской дистанции СЦБ ШЧ-14, «О разъездах»: в 90 — годах разъезды были законсервированы. Стрелки зашиты по направлению главного пути, посты ЭЦ заколочены, сигналы светофоров на разъездах потушены и обозначены перекрёстными планками (светофор не работает). Примерно в 2000-х годах было принято решение окончательно разобрать оба разъезда.

Манько В. Д., бывший заместитель начальника Оренбургской дистанции СЦБ ШЧ-14, на пенсии, преподаватель Оренбургского ТЖТ «О ликвидации автоблокировки»: разбирали всё по варварски, по сути никто нечего не разбирал. Приезжали трактора и сносили релейные шкафы прямо вместе с оборудованием, привязывали тросы к мачтам светофоров и валили вместе с головками, о целостности и сохранности аппаратуры СЦБ тогда никто не думал, шкафы были сданы в металлолом, реле отправлены в мусор. Никому не было не до чего дела.

Пассажирское движение 
До 2009 года на месте бывшего разъезда останавливался пригородный поезд Оренбург — Мурапталово и Мурапталово — Оренбург. Они были отменны в связи с нежеланием республики Башкортостан компенсировать часть расходов на обслуживание данного поезда.

Ссылки 
 Следы былой эпохи, участок Сакмарская — разъезд 24 км

Остановочные пункты Южно-Уральской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Оренбургской области